Taseko Lakes bezeichnet:

 Lower Taseko Lake
 Upper Taseko Lake